Robert Kron, češki hokejist, * 27. februar 1967, Brno, Češka.

Kron je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Brno in Dukla Trenčín. Leta 1985 je bil kot 88. izbran na NHL naboru s strani kluba Vancouver Canucks, za katerega je zaigral v sezoni 1990/91. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Hartford Whalers, Carolina Hurricanes in Columbus Blue Jackets, je skupno odigral 771 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 144 golov in 194 podaj, ter šestnajst tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in tri podaje. V svoji zadnji sezoni 2002/03 je igral v finski ligi za klub Lukko Rauma.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve bronasti medalji, sam pa je dosegel dva gola in tri podaje na dvajsetih tekmah.

Pregled kariere

|-
| HC Brno
| Češkoslovaška 2. liga
| 83/84
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 40
| 6
| 8
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 44
| 5
| 6
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 34
| 18
| 11
| 29
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 44
| 14
| 7
| 21
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 43
| 28
| 19
| 47
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 39
| 22
| 22
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 90/91
|
| 76
| 12
| 20
| 32
| -11
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 91/92
|
| 26
| 2
| 2
| 4
| -9
| 2
|
| 11
| 1
| 2
| 3
| 0
| 2
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 92/93
|
| 32
| 10
| 11
| 21
| +10
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 92/93
|
| 13
| 4
| 2
| 6
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 93/94
|
| 77
| 24
| 26
| 50
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 94/95
|
| 37
| 10
| 8
| 18
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 95/96
|
| 77
| 22
| 28
| 50
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 96/97
|
| 68
| 10
| 12
| 22
| -18
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 97/98
|
| 81
| 16
| 20
| 36
| -8
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 98/99
|
| 75
| 9
| 16
| 25
| -13
| 10
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| +2
| 0
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 99/00
|
| 81
| 13
| 27
| 40
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 00/01
|
| 59
| 8
| 11
| 19
| +4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 01/02
|
| 59
| 4
| 11
| 15
| -14
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 01/02
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| +1
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 02/03
|
| 23
| 4
| 8
| 12
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1067
| bgcolor="#7FFF00" | 249
| bgcolor="#7FFF00" | 289
| bgcolor="#7FFF00" | 538
| bgcolor="#7FFF00" | -71
| bgcolor="#7FFF00" | 208
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti HC Brno
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Syracuse Crunch
Hokejisti Lukko Rauma